Het seizoen 1994/95 was het tiende seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na achttien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs, samen met de winnaar van de Serie A2, een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Titelverdediger SP Tre Fiori wist voor het derde jaar op rij de nacompetitie te winnen en pakte hierdoor zijn vijfde landstitel.

Eindklassement

Play-off 
SS San Giovanni nam als winnaar van de Serie A2 ook deel aan de play-off.

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1994/95